Newby kan syfta på:

 Newby, Cumbria – en ort i Eden, Cumbria, England
 Newby, Craven – en ort i Clapham cum Newby, Craven, North Yorkshire, England
 Newby, Hambleton – en ort och civil parish i Hambleton, North Yorkshire, England
 Newby, Lancashire – en ort i Lancashire, England
 Newby, Newby with Mulwith – en ort i Newby with Mulwith, Harrogate, North Yorkshire, England
 Newby, Scarborough – en ort i Newby and Scalby, Scarborough, North Yorkshire, England
 Newby, Weeton – en ort i Weeton, Harrogate, North Yorkshire, England
 Newby Bridge – en ort i Cumbria, England
 East Newby – en ort i Cumbria, England
 West Newby – en ort i Cumbria, England
 Rainton with Newby – en civil parish i Harrogate, North Yorkshire, England